Аллсвенскан 1967 — 43-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1967 року розпочався 12 квітня й завершився 29 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб Мальме ФФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1967 у Швеції